Libanasa är ett släkte av insekter. Libanasa ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Libanasa